La gara della 10 km inseguimento femminile di biathlon dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino è stata disputata il 13 febbraio 2022, a partire dalle ore 17:00 (UTC+8), presso il National Biathlon Centre di Zhangjiakou. Vi hanno partecipato 57 atlete provenienti da 25 nazioni.

La competizione è stata vinta dalla biatleta norvegese Marte Olsbu, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente alla svedese Elvira Öberg e alla norvegese Tiril Eckhoff.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 
 

10 km inseguimento femminile